Sakai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ann K. Sakai
 Katsushi Sakai
 Masahiro Sakai
 Tune Sakai